

Personnalités 
 Abraham de Balmes (1440-1523), rabbin et médecin italien
 Amado Balmes (1877-1936), général espagnol
 Jacques Balmes (1810-1848), écrivain espagnol
 José Balmes (1927-2016), peintre espagnol et chilien
 Thomas Balmès (1969-), cinéaste français

Lieux 
 Rue Balmes à Barcelone
 Balmes dauphinoises en Isère
 Balmes viennoises en Isère et dand le Rhône
 Balmes de Montbrun en Ardèche
 Prieuré de Saint-Jean-de-Balmes dans l'Aveyron

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme